International Phonetic Alphabet (Міжнародний фонетичний алфавіт) — система фонетичної нотації. 
 India Pale Ale (індійський світлий ель) — сорт пива.
 Intermediate power amplifier (проміжний підсилювач потужності) — частина радіопередавача.
 IP address (IP-адреса) — абревіатура Internet Protocol Address.
 .ipa — формат архівного файла додатків для iPhone, iPod Touch, iPad.